Byram puede referirse a:

 Byram (Yorkshire del Norte), Inglaterra

Estados Unidos 
 Byram (Connecticut)
 Byram (Misisipi)
 Byram (Nueva Jersey)